Марковська Алла Анатоліївна (*1969) — українська художниця, оформлювач книжкових видань, графік, письменниця, автор фантастичної літератури
 Марковська Лідія Захарівна (*1958) — українська радянська діячка, ланкова колгоспу імені Дзержинського Волочиського району Хмельницької області, депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання
 Марковська Лілія Тихонівна (*1938) — українська радянська діячка, новатор виробництва, прядильниця Херсонського бавовняного комбінату
 Марковська Ніна Степанівна (*1947) — доктор медичних наук (1994), колишній народний депутат України

Марковська — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Марковська — присілок, Верховазький район, Вологодська область

Див. також 
 Марковська властивість
 Марковська волость
 Марковська мережа
 Марковська модель

Прізвища